Looks ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Looks-Theile (1930–2015), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Hartwig Looks (1917–2005), deutscher U-Boot-Kommandant